Династија (4. сезона) се може односити на:

 Династија (ТВ серија из 1981, 4. сезона)
 Династија (ТВ серија из 2017, 4. сезона)